Mühlenweg steht für:
 Mühlenweg (Wallhalbtal), ein Wanderweg in der Pfalz
 Mühlenweg (Rheinbreitbach), Wohnplatz in der Ortsgemeinde Rheinbreitbach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Mühlenweg (Dhronecken), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dhronecken
 Mühlenweg (Willingshausen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Zella (Willingshausen)

 Billstedter Mühlenweg , siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Billstedt
 Mühlenweg (Schlotfeld), Ortsteil von Schlotfeld in Schleswig-Holstein

Mühlenweg ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Mühlenweg (1910–1961), deutsche Illustratorin und Malerin
 Fritz Mühlenweg (1898–1961), deutscher Schriftsteller und Maler
 Jannik Mühlenweg (* 1993), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Mühlweg
 Mühlendamm
 Mühlengasse
 Mühlensteig
 Mühlenstraße